

Кузьминець — селище Рожнятівського району Івано-Франківської області.

Кузминець — населений пункт в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Миховлян.
 Кузьминець — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Расіня.